U 20 puede referirse a uno de los siguientes submarinos:

U-20 (1912): sirvió en la Primera Guerra Mundial (1914-1918). El 7 de mayo de 1915 el U 20 hundió al transatlántico RMS Lusitania.
 Durante la Primera Guerra Mundial, Alemania poseyó además los submarinos:
UB 20 de 1916, hundido en 1917.
UC 20 de 1916, que se rindió en 1919.
U-20 (1936), un submarino que sirvió en la Segunda Guerra Mundial y fue hundido en 1944.
U 20 (S-199), un submarino del Tipo 206 de la Bundesmarine de 1974, dado de baja en 1996 y vendido a Indonesia.

Nombres de buques de guerra de Alemania